Interlands Noors handbalteam (mannen)
 Interlands Noors handbalteam (vrouwen)